Церковь Saint-Ambroise — находится в 11-м округе Парижа и названная в честь святого Амбруаза.
Церковь дала название всему кварталу Сен-Амбруаз () и одноименной станции метро.

История 
Первая часовня была построена в 1659 году монахинями ордена Благовещения Пресвятой Богородицы, на улице Попенкур () в 1636 году.
В 1781 году на месте монастыря проложены две улицы Сен-Амбруаз () и Богарне ().
Первый храм разрушен во время реконструкции бульвара Вольтера (), на его месте обустроена площадь Сен-Амбруаз ().

Вторая жизнь храма началась 24 января 1863 года. Строительство по чертежам и под руководством архитектора Теодора Баллю завершено в 1868 году. Первое богослужение состоялось 21 марта 1869 года.
Текущий стиль представляет собой смесь неоготического, неороманского и неовизантинского стилей, которые были в моде в столице того времени.

Памятник архитектуры 

Церковь признана объектом архитектурного наследия и взята под защиту  года.

Ссылки 
 Сайт прихода

Примечания 

Храмы Парижа